Перфе́кт (от  — совершенное, совершённое) — видовременная форма глагола, которая выражает тот факт, что результат или следствие ситуации, имевшей место в прошлом, сохраняется к моменту речи. В лингвистической литературе основной семантический компонент перфекта — значимость для момента речи — выражается понятием «текущая релевантность» ().

Так, к примеру, английский перфект в предложении John has heard about it „Джон об этом услышал“ сообщает информацию, во-первых, о том, что в некоторый момент в прошлом имела место ситуация John heard about it „Джон об этом слышал“; и во-вторых, что этот факт имеет значение для характеристики Джона в момент речи.

В отличие от простого прошедшего времени (претерита), перфект не может использоваться для описания неактуальных событий. В отличие от аориста, он не может использоваться для повествования о последовательных событиях. В отличие от результатива (дверь открыта), перфект не предполагает какого-либо материального результата в настоящем, а может употребляться и при сохранении только косвенных, прагматических и т. п. последствий (кажется, дверь открывали).

Перфект существует во многих языках северного и южного ареала Европы, а также практически во всех других частях света. Часто выражается при помощи аналитической конструкции «быть/иметь» + причастие (,  и т. п.).

Данный термин не следует путать с термином перфектив — совершенный вид.

Термин «перфект» в узком и широком смысле 
Термин «перфект» может выступать в двояком употреблении — в узком и широком смысле. При употреблении в узком смысле речь идет о форме, в содержании которой так или иначе совмещены план настоящего и план преднастоящего, то есть прошедшего, соотнесенного с настоящим (ср. ). При употреблении термина «перфект» в широком смысле речь идет о перфектном разряде в целом, то есть о группе разновременных форм, совмещающих в своем содержании любой последующий временной план (настоящий, прошедший или будущий) с предшествующим ему другим временны́м планом. Таким образом, в широком смысле перфект охватывает, например, и плюсквамперфект, и формы типа futurum exactum.

Так, к примеру, в английском языке показатель перфекта (вспомогательный глагол have в сочетании с причастием прошедшего времени) выражает перфект в узком смысле только в формах с презенсом вспомогательного глагола (типа He has written a letter  ‘Он написал письмо’). Помимо этого, к перфектным в широком смысле относятся и формы перфекта в будущем, как в He will have written a letter ‘Он уже напишет письмо (к определённому моменту в будущем)’ и в прошедшем, как в He had written a letter ‘Он уже написал письмо (к определённому моменту в прошлом)’.

Статальный и акциональный перфект 
Перфектом называется глагольная форма, в значении которой совмещены два временны́х плана — предшествующий и последующий, причём между ситуациями, относящимися к этим двум планам, существует та или иная связь. Обычно одна из ситуаций оказывается в семантическом представлении основной, а другая — побочной. В зависимости от того, к какому плану относится ситуация, находящаяся в центре внимания говорящего, различается перфект состояния, или статальный перфект (в иной терминологии — «результатив») и перфект действия, или акциональный перфект.

Перфект состояния, или статальный перфект 
Имеет место, если упор сделан на последующий временной план, то есть речь идет о некотором состоянии (или статическом отношении), обусловленном предшествующим изменением, действием в собственном смысле. Примером такого перфекта могут служить «предикативные причастия» русских говоров в таких предложениях, как Он ушедши, Они привыкши, Сын женивши (то есть женат, является женившимся).

Перфект действия, или акциональный перфект 
Имеет место, если упор сделан на более ранний из двух временны́х планов, то есть когда в центре внимания оказывается действие, оставляющее после себя те или иные следы, результаты, создающие какую-то специфическую ситуацию. Примером перфекта действия может служить английский перфект в предложении I have bought a book ‘Я купил книгу’ (и она у меня есть или же почему-то важно, что я её в своё время покупал).

Разграничение статального и акционального перфекта является семантическим, внешние же формы выражения этих значений могут совпадать. Так, в русском языке формы типа (письмо) написано, квалифицируемое А. А. Шахматовым как перфект, чаще выступают со статальным значением, но в соответствующем контексте, например, при указании на момент времени в прошлом, получают значение акционального перфекта пассива; ср.: Письмо написано (карандашом, мелким почерком и т. п.) и Письмо написано вчера.

Основные значения перфекта 
Основным компонентом значения перфекта является значимость ситуации, имевшей место в прошлом, в настоящий момент. Вместе с этим, вслед за Бернардом Комри, в литературе принято выделять несколько более специфичных перфектных значений, в частности:
 перфект результата (результативный перфект), при котором положение дел в настоящий момент времени рассматривается как результат некоторой ситуации, имевшей место в прошлом. Таким образом, различие в значении между двумя предложениями John has arrived и John arrived ‘Джон прибыл’ заключается в том, что в первом подчеркивается наличие результата действия, то есть тот факт, что Джон еще здесь, тогда как во втором результат отсутствует.

Описанное результативное значение перфекта является основным, центральным, однако далеко не единственным. Реально засвидетельствованные в языках мира перфектные формы обычно оказываются уже в той или иной степени эволюционировавшими от «эталонного» перфекта по направлению к другим семантическим зонам. К таким «вторичным» значениям перфекта относятся:
 экспериенциальный перфект, который в отличие от результативного перфекта, обозначает не наличие в момент речи конкретного результата действия, а наличие у субъекта опыта (одно- или многократного) совершения действия, релевантное для его характеристики в данный момент.
Ср. в английском:
Have you ever drunk rakija?
‘Вы когда-нибудь пили (= вам доводилось пить) ракию?’

 инклюзивный (континуативный) перфект, который обозначает не просто сохранение результата к моменту речи, а тот факт, что ситуация в момент речи по-прежнему имеет место.
Ср. в английском:
I have been waiting for an hour.
‘Я жду уже час (= ждал и всё ещё жду)’

 иммедиатный перфект (перфект «горячих новостей»), который обозначает, что ситуация имела место или завершилась незадолго до момента речи.
Ср. в английском:
The Minister has (just) arrived.
‘Министр только что прибыл’

Историческое развитие перфекта 
Общее направление развития перфектных образований происходит от обозначения «чистого» состояния (не соотнесенного с предшествующим, «породившим» его действием) к обозначению действия, вызвавшего это состояние, и далее к обозначению просто действия, то есть к перерождению перфектной специфики и в ряде случаев к полной её утрате. Тем самым, процесс исторического развития перфекта можно выразить следующим образом: обозначение состояния → статальный перфект → акциональный перфект → неперфектный претерит.

На материале индоевропейских языков прослеживается несколько последовательных циклов («раундов») развития перфектных образований.

Первый «раунд» перфектных образований 
Этот этап представляет эволюцию синтетических форм. Синтетический перфект древних индоевропейских языков восходит к отдельному классу неизменяемых слов, стоявших вне системы глагола и обозначавших состояние и статическое отношение. Слова этой части речи постепенно сближались с глаголом и втягивались в его систему как особый аспектуальный класс «глаголов не-действия». Среди этого типа глаголов были такие, которые были связаны с глаголами действия по корню и могли рассматриваться как специальный словообразовательный разряд (ср. отношения между сидеть и сесть, лежать и лечь, висеть и повесить и т. д.) или даже как особое спряжение. Если в семантике таких глаголов состояния в какой-то мере актуализируется мысль о предшествующем действии, вызвавшем данное состояния, то они тем самым становятся на путь превращения в перфект, именно — в перфект состояния, то есть результатив.

Второй «раунд» перфектных образований 
Этот «раунд» представлен аналитическими формами, которые развились из предикативных сочетаний активного причастия с глаголом бытия или пассивного причастия с глаголами бытия или обладания. В различных индоевропейских языках представлены разные пути этого развития.

Романские и германские языки

Посессивный тип (глагол обладания + причастие) 

Ведущий тип в семантической эволюции перфекта.

Ср., в латинском:
{|
   |
Navem
    |
paratam
   |
habeo (или teneo)
  |-
  |
корабль-ACC.SG
   |
подготовленный. ACC.SG.F
  |
иметь-PRS.1SG
 |}
 ‘Имею (или) держу корабль приготовленным, наготове’

«Бытийный» тип (глагол «быть» + причастие) 

Имеет разное значение в зависимости от характера причастия и от видовременной формы глагола «быть».

Ср. акциональное значение в немецком:
{|
 
  |
Er
  
  |
ist
  
  |
gekommen
 
 |-
  |
Он-NOM.M
  
  |
быть-PRS.3SG
  
  |
приходить-PART
 
|}
 ‘Он пришёл’

Славянские языки

Формы с причастием на -l- 

Ср., акциональный перфект в древнерусском:
{|
 
  |
Поималъ
  
  |
еси
 
 |-
  |
Забрать-PART.SG.M
  
  |
быть-PRS.SG2
 
|}
 ‘Ты забрал’

Конструкции с причастиями на -n-/-t- 

Ср. статальный перфект в польском:
{|
 
  |
List
  
  |
jest
  
  |
napisany
 
 |-
  |
Письмо-NOM.SG
  
  |
быть-PRS.SG3
  
  |
написать-PART
 
|}
 ‘Письмо написано’

Третий «раунд» перфектных образований 
В славянских языках выделяется еще один, наиболее поздний уровень формирования перфектных форм, который представлен двумя типами образований.

Посессивный тип 
Этот тип, в свою очередь, выступает в двух структурных разновидностях:
 со вспомогательным глаголом «иметь» (как в романских и германских языках — см. ранее)
Ср., в чешском (разг.):

 Mám úlohu napsanou

 букв. ‘Имею задание написанным’
 с глаголом «быть» (презентные формы которого представлены нулем) и посессивным предложным дополнением, обозначающим производителя действия или же «обладателя» результатов этого действия
Ср., в русском (разг.):

 У меня работа написана

Непосессивный тип 
В русских говорах этот тип представлен «предикативными деепричастиями» на -ши, -вши (пример см. ранее). В некоторых говорах западнославянских и южнославянских языков и в македонском литературном языке используются, как и в посессивном типе, «псевдопричастия» на -n-/-t-.

Нужно отметить, что как в русских, так и в ряде других славянских говоров, а также в македонском языке встречаются параллельные образования от одних и тех же глаголов по посессивному и непосессивному типам.

Ср.: У него уж три года как женёнось и Сын уже три года женивши.

Превращение в претерит или заглазное прошедшее 
Дальнейшее развитие перфекта может идти по одному из двух возможных путей: через трансформацию в нерезультативный претерит или путём изменения в эвиденциальное прошедшее время.

Эволюция перфекта в нерезультативный претерит может происходить по двум сценариям:
 С утратой противопоставления перфекта и нерезультативного прошедшего (как правило, в пользу перфекта); в этом случае старый аорист или нерезультативный претерит исчезает, а старый перфект расширяет своё значение до претерита, сохраняя при этом в той или иной степени и результативные употребления. Именно такой «расширенный перфект», то есть претерит, являющийся по происхождению перфектом и сохраняющий перфектные употребления, имеется в современном русском языке (а также в других восточно- и западнославянских языках). Он же в течение последних столетий возникает в разговорном немецком, французском и итальянском, где формы старого нерезультативного аориста или претерита выходят из употребления (в современном французском языке, особенно в разговорной форме, этот процесс уже практически завершился).
 Противопоставление перфекта и нерезультативного прошедшего сохранятся; при таком сценарии взамен старого перфекта, вытеснившего форму нерезультативного прошедшего и потерявшего своё результативное значение, возникает новая форма результатива, дрейфующая в направлении перфекта. Тем самым, на смену старому перфекту приходит новый, а старый перфект занимает место нерезультативной формы прошедшего времени.

Эвиденциальный перфект также достаточно широко представлен в различных языках мира. Обычным путём диахронического развития такой формы является утрата ею собственно перфектного значения и специализация на выражении эвиденциальности — особой семантической зоны, стоящей близко к модальности. Эвиденциальный перфект не столько указывает на то, что результат некоторой ситуации имеет место в момент речи, сколько сообщает о том, что говорящий не был свидетелем самой этой ситуации и «реконструирует» её по наблюдаемому им результату. Ср. контексты типа здесь, похоже, кто-то побывал (например, в ситуации, когда говорящий обнаруживает сломанную дверь) и т. п. Эвиденциальный перфект имеется в болгарском, в персидском, во многих тюркских языках и др.

Перфект в древнерусском и церковнославянском языках
В древнерусском и церковнославянском языках перфект образуется от особой формы действительного причастия прошедшего времени, оканчивающейся на , и спрягаемой в настоящем времени формы глагола . 

Пример:

Единственное число:
1-е лицо: ;
2-е лицо: ;
3-е лицо: ;
Множественное число:
1-е лицо: ;
2-е лицо: ;
3-е лицо: .

Перфект дольше всего оставался живой формой прошедшего времени в древнерусском языке, а имперфект и аорист утратились значительно раньше. В славянских языках, в том числе в русском и церковнославянском, «перфектность» действия выражена крайне слабо, поэтому переводчики с греческого на церковнославянский язык нередко смешивали перфект с аористом, то есть греческий перфект переводили славянским аористом, а греческий аорист — славянским перфектом. Кроме того, в результате никоновской книжной справы в XVII веке формы аориста и имперфекта 2-го лица единственного числа (совпадающие с формами 3-го лица единственного числа) были заменены в богослужебных книгах на перфект. От древнерусского перфекта образовалось прошедшее время глагола в современном русском языке, но при этом утратилась спрягаемая форма настоящего времени глагола-связки .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глагольные времена
Вид (лингвистика)